Caulaincourt (Aisne) — comuna francesa
 Armand Augustin Louis de Caulaincourt — oficial do exército francês e conselheiros de Napoleão